Тёплая — гидроним и топоним:

Реки 
 Тёплая (приток Каменки) — река в Челябинской области.
 Тёплая (приток Чардыма) — река в Саратовской области.
 Тёплая (приток Чарыша) — река в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Тёплая — река в Томской области, приток Верхней Берёзовки.
 Тёплая (приток Ижоры) — река в Гатчинском районе Ленинградской области, протекает по территории Гатчинских парков.

Горы 
 Тёплая — гора в районе города Первоуральска Свердловской области.
 Тëплая — гора возле одноимённого посёлка Тёплая Гора в Пермском крае.

Населённые пункты 
 Тёплая (деревня) — деревня, Пермский край, Кунгурский район.

См. также